Карланюртовский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хасавюртовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Карланюрт.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Карланюрт
 село Станция Байрам

Население 

В 2010 году в сельском поселении проживал 3781 человек (2,7 % населения района).

Примечания 

Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Хасавюртовского района